Guastadisegni è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Guastadisegno.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente meridionale, è presente prevalentemente nel napoletano e nel barese.

Potrebbe derivare dal prenome medioevale Guastadisegni.

In Italia conta circa 60 presenze.

La variante Guastadisegno è tipica di Molfetta.

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani